Futbolnyj klub Chimik Dzeržinsk (rusky: Футбольный клуб «Химик» Дзержинск) byl ruský fotbalový klub sídlící ve městě Dzeržinsk v Nižněnovgorodské oblasti. Založen byl v roce 1946, zanikl v roce 2016. Klubové barvy byly černá a bílá.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Chimik s kapacitou 5 266 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1946 – Komanda g. Dzeržinska (Komanda goroda Dzeržinska)
 1949 – Zavod im. Sverdlova (Zavod imeni Sverdlova)
 1960 – FK Zarja Dzeržinsk (Futbolnyj klub Zarja Dzeržinsk)
 1962 – FK Volna Dzeržinsk (Futbolnyj klub Volna Dzeržinsk)
 1964 – FK Chimik Dzeržinsk (Futbolnyj klub Chimik Dzeržinsk)
 2001 – FK Sibur-Chimik Dzeržinsk (Futbolnyj klub Sibur-Chimik Dzeržinsk)
 2003 – FK Chimik Dzeržinsk (Futbolnyj klub Chimik Dzeržinsk)
 2016 – zánik

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil klubu na stránkách WildStat 

Zaniklé ruské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1946
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2016